

Sigle 
 National Clandestine Service – servizio segreto statunitense
 NoCopyrightSounds – casa discografica inglese
 Natural Color System – un sistema di definizione cromatica usato nell'industria
 Non Ci Siamo – acronimo

Codici 
 NCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newcastle (Sudafrica)
 ncs – codice ISO 639-3 della lingua dei segni nicaraguense